Веселец — название населённых пунктов.

Болгария 
 Веселец — село в Разградской области.
 Веселец — село в Тырговиштской области.

Украина 
 Веселец — село в Городокском районе Хмельницкой области.